La Luz kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Luz Rahelle, ort, Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca, 
 La Luz, Huanusco, 
 La Luz, Guadalupe, 
 La Luz, Jalisco, 
 La Luz, Querétaro Arteaga, 
 La Luz, Durango, 
 La Luz, Penjamillo, 
 La Luz, Tepotzotlán, 
 La Luz, Epitacio Huerta, 
 La Luz, Tabasco, Huimanguillo, 
 La Luz, León, 
 La Luz, San Mateo Etlatongo, 
 La Luz (nordöstra Dolores Hidalgo kommun), 
 La Luz (södra Dolores Hidalgo kommun), 
 La Luz, Actopan, 
 La Luz, Zacualpan, 
 La Luz, Comapa, 
 La Luz, Victoria, 
 La Luz, Santa María Chilchotla, 
 La Luz, Morelia, 
 La Luz, Teotongo,

Spanien 

 Puerto de la Luz (hamn), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar